Wilfrid Ivan Nonweiler, britanski general, * 1900, † 1953.

Glej tudi 
 seznam britanskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Britanski generali
Veterani druge svetovne vojne
Generali Kraljevih marincev